Název Poběžovice má více sídel:
 Poběžovice, město v okrese Domažlice
 Poběžovice (zámek), barokní zámek v Poběžovicích v okrese Domažlice
 Poběžovice u Holic, obec v okrese Pardubice
 Poběžovice u Přelouče, obec v okrese Pardubice

Externí odkazy